Фальс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  7 03 62.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Клаус Унгеранк (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 6 мест.
 местный блок: 2 места.
 местный список: 2 места.
 местный список: 1 место.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Тироля